Divisione Nazionale 1937-1938 può riferirsi ai seguenti tornei sportivi italiani:

 Divisione Nazionale 1937-1938, 9º campionato italiano di pallacanestro femminile di prima divisione
 Divisione Nazionale 1937-1938, 10º campionato italiano di rugby a 15 di prima divisione